A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon női versenyszámát augusztus 20-án rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. Az aranyérmet az amerikai Gwen Jorgensen nyerte. A Magyarországot képviselő Kovács Zsófia a 24., Vanek Margit a 45. helyen végzett.

Végeredmény
A rövidítések jelentése a következő:
 LAP: a kerékpározás során az első helyen álló versenyző lekörözte
 DNF: nem ért célba

Források 

Triatlon a 2016. évi nyári olimpiai játékokon